

Biografia

Discografia
ดอกหญ้าในป่าปูน (Duak Yah Nai Pah Poon)
ขอใจกันหนาว (Kho Jai Gun Now)
คนใกล้เมื่อไกลบ้าน (Kon Glai Mur Glai Bahn)
ส่งใจมาใกล้ชิด (Song Jai Mah Glai Chit)
มาจากดิน (Mah Jark Din)
คนในความคิดฮอด (Kon Nai Kwarm Kid Hot)
ฝันยังไกล ใจยังหนาว (Fun Young Glai Jai Young Now)
ไม่ร้องไห้ ไม่ใช่ไม่เจ็บ (Mai Raung Hai Mai Chai Mai Jeb)
ปลายก้อยของความฮัก (Plai Gauy Kaung Kwarm Hug)
เจ้าชายของชีวิต (Chaochai Khong Chiwit)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni